Советское городское поселение — муниципальное образование (городское поселение) в России:

 Советское городское поселение — входит в Советский район Кировской области.
 Советское городское поселение — входит в Выборгский район Ленинградской области.
 Город Советск — входит в Щёкинский район Тульской области.
 Городское поселение Советский — входит в Советский район Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.